Contea di Comanche o Comanche County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Comanche (Kansas)
 Contea di Comanche (Oklahoma)
 Contea di Comanche (Texas)